Bosznia-Hercegovina
 Dusina, falu Fojnica községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Dusina, falu Zenica községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
Dusina falu Vrgorac községben, Split-Dalmácia megyében